Колесса — украинская фамилия. Предположительно производная форма от имени Николай, либо слова «колесо» (носитель фамилии был извозчиком).

Известные носители 
 Колесса, Александр Михайлович (1867—1945) — украинский общественно-политический деятель, филолог, литературовед, языковед.
 Колесса, Борис Адольфович (1907—1940) — Герой Советского Союза.
 Колесса, Николай Филаретович (1903—2006) — украинский композитор, оперный и хоровой дирижёр, педагог, Народный артист СССР.
 Колесса, Филарет Михайлович (1871—1947) — украинский музыковед-фольклорист, композитор, этнограф, литературовед, филолог, академик АН УССР.